«Китайский синдром» () — кинофильм режиссёра Джеймса Бриджеса, вышедший на экраны в 1979 году. Фильм вышел в прокат в США 16 марта 1979 года, всего за несколько дней до реальных событий на АЭС Три-Майл-Айленд в Пенсильвании.

Сюжет 
Корреспондент телевидения Кимберли Уэллс (Джейн Фонда) и оператор Ричард Адамс (Майкл Дуглас) посещают атомную электростанцию в связи с созданием цикла передач об атомной энергии. Они входят в зал управления, как вдруг включается сигнал тревоги. Все операторы АЭС при этом сильно пугаются. Адамс снимает всё на плёнку, хотя это и запрещено. Однако впоследствии телекомпания отказывается выпустить материал в эфир. Уэллс и Адамс начинают поднимать вопрос о безопасности АЭС.

Тем временем начальник смены станции Джек Годел (Джек Леммон) также узнаёт, что АЭС небезопасна. Когда он пытается найти больше доказательств, на него совершают покушение.

Годел силой выводит весь персонал из зала управления АЭС и баррикадируется там. Уэллс приезжает на АЭС, чтобы сделать репортаж о случившемся. Адамс, узнав, что отряд полиции начинает штурм, пытается предупредить Уэллс. Но оказывается слишком поздно, и во время штурма Годела смертельно ранят. В этот момент реактор начинает практически разваливаться по частям. Однако ничего страшного не происходит, и оставшиеся в живых герои фильма выходят из здания электростанции, чтобы дать интервью журналистам. С места событий ведётся прямая трансляция, но внезапно сигнал пропадает.

В ролях 
 Джейн Фонда — Кимберли Уэллс
 Джек Леммон — Джек Годелл
 Майкл Дуглас — Ричард Адамс
 Скотт Брейди — Херман Де Янг
 Джеймс Хэмптон— Билл Гибсон
 Питер Донат — Дон Джекович
 Уилфорд Бримли — Тед Спиндлер
 Ричард Херд — Эван Маккормак
Дэниэл Вальдес — Гектор Салас
Джеймс Карен — Мак Чернил

Название 
Название фильма происходит от жаргонного выражения американских физиков — китайский синдром. Один из персонажей фильма описывает последствия возможной аварии на АЭС как опасность расплавления ядерного реактора. На вопрос журналиста, насколько глубоко расплавившийся в США реактор может прожечь Землю, он в шутку отвечает «теоретически хоть до Китая».

Награды и номинации 
 1979 — приз лучшему актёру Каннского кинофестиваля (Джек Леммон).
 1979 — попадание в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США.
 1980 — 4 номинации на премию «Оскар»: лучший актёр (Джек Леммон), лучшая актриса (Джен Фонда), лучший оригинальный сценарий (Джеймс Бриджес, Майк Грей, Т. С. Кук), лучшая работа художника и декоратора (Джордж Дженкинс, Артур Джеф Паркер).
 1980 — премии BAFTA за лучшую мужскую (Джек Леммон) и женскую роли (Джейн Фонда), а также номинации в категориях «лучший фильм» и «лучший сценарий» (Джеймс Бриджес, Майк Грей, Т. С. Кук).
 1980 — 5 номинаций на премию «Золотой глобус»: лучший фильм — драма, лучшая режиссура (Джеймс Бриджес), лучший драматический актёр (Джек Леммон), лучшая драматическая актриса (Джейн Фонда), лучший сценарий (Джеймс Бриджес, Майк Грей, Т. С. Кук).
 1980 — премия «Давид ди Донателло» лучшему зарубежному актёру (Джек Леммон).
 1980 — премия Гильдии сценаристов США за лучшую оригинальную драму (Джеймс Бриджес, Майк Грей, Т. С. Кук).
 1980 — номинация на премию Гильдии режиссёров США за лучшую режиссуру художественного фильма (Джеймс Бриджес).

Примечания

Ссылки 
 
  
 Рецензия Роджера Эберта 

Фильмы-драмы США
Фильмы-триллеры США
Фильмы о Калифорнии
Фильмы о журналистах
Фильмы о телевидении
Фильмы на английском языке
Фильмы на антиядерную тематику
Фильмы Джеймса Бриджеса
Фильмы США 1979 года